Івета Бенешова і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але цього разу Гусарова вирішила не брати участі.
Бенешова грала в парі з Пен Шуай, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мервана Югич-Салкич і Орелі Веді.

Сорана Кирстя і Марина Еракович виграли титул, перемігши у фіналі пару Віра Душевіна і Марія Коритцева з рахунком 2–6, 6–3, 10–8.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Fortis Championships Luxembourg
2008 у люксембурзькому спорті